KHV – choroba ryb.
 KHV – kod IATA dla portu lotniczego w Chabarowsku.